Pop tailandès o simplement Thai-Pop també abreviat com T-pop, és el nom que rep la música pop de Tailàndia.
 Pop taiwanès, T-pop o Hokkien pop, és el nom que rebre la 
música pop de Taiwan.
 Música pop turca, és la música pop que es fa tant a Turquia com a Xipre del Nord així com a la resta del món, en llengua turca.
 Música tàtar, vegi l'article poble tàtar.

Vegeu també 
 Pop